Il singolare dell'Heineken Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Greg Rusedski era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Jiří Novák (quarti)
  David Nalbandian (primo turno)
  Fernando González (secondo turno)
  Gustavo Kuerten (campione)

 José Acasuso (primo turno) 
 Jan-Michael Gambill (secondo turno) 
 Guillermo Coria (quarti) 
 Davide Sanguinetti (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2003
ATP Tour 2003